Kalembourg, ancienne orthographe d'une localité française de la Moselle
 Kalembourg, un groupe musical québécois

Voir aussi 
 Kalenberg